Андрей Шмаков:
 Шмаков, Андрей Александрович (род. 1971) — доктор наук, профессор МИФИ.
 Шмаков, Андрей Александрович (инженер) (род. 1945) — советский, российский инженер, педагог.